Il doppio dell'Indianapolis Tennis Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Rick Leach e Jim Pugh erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Grant Connell e Glenn Michibata.

Pieter Aldrich e Danie Visser hanno battuto in finale 7–6, 7–6 Peter Doohan e Laurie Warder.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)
 Ken Flach /  John McEnroe (quarti di finale)
 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
 Patrick McEnroe /  Pete Sampras (secondo turno)

 Peter Doohan /  Laurie Warder (finale) 
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (campioni) 
 Kevin Curren /  Gary Muller (semifinali) 
 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Indianapolis Tennis Championships 1989